Taches annulaires nécrotiques du gazon, maladie cryptogamique des graminées à gazon.
 Taches annulaires nécrotiques de la pomme de terre, maladie virale de la pomme de terre due au virus Y.
 Taches annulaires nécrotiques des Prunus, maladie virale due au necrotic ringspot virus (NRSV)